

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Albert-Parfait-Pierre Debeyre, (1877-1960), médecin français :
 Guy Debeyre, (1911-1998), professeur de droit français ;

Homonymie
Homonymie de patronyme